2 miejscowości w Polsce: 
 Ladorudz – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Dąbie 
 Ladorudz – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Krzymów